Teledata dækker over flere begreb:
 Teledata – generisk betegnelse for data, som transmitteres i et telenet
 Teledata (teletjeneste) – interaktiv teletjeneste (historisk)
 Teledata (jura) – data, som kan identificere en bruger af teletjenester